Битката при Лепанто (Навпакт) може да се отнася за три морски битки:

 Битката при Лепанто през 1499 година по време на Венецианско-османската война от 1499-1503 години;
 Битката при Лепанто през 1500 година по време на Венецианско-османската война от 1499-1503 години;
 Битката при Лепанто през 1571 година между съединените морски сили на Свещената лига и османския флот, завършила с първото сериозно поражение на османците от европейски военни сили през средновековието;

Битката при Лепанто носят имената на 4 известни картини и 1 гравюра, посветени на последната и най-известна битка при Лепанто.

Вижте също 
 Венецианско-турски войни